Aaluiartik bezeichnet:
 Aaluiartik (Insel, bei Ikkatteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaluiartik (Insel, bei Isertoq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaluiartik (Insel, bei Sermiligaaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaluiartik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland